Natenga peut désigner :
 Natenga, la localité située dans le département de Niou au Burkina Faso
 Imiougou-Natenga, la localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso
 Sabouri-Natenga, la localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso
 Soubeira-Natenga, la localité située dans le département de Ziga au Burkina Faso